«Attention» () — песня, записанная американским певцом и композитором Чарли Путом с его предстоящего второго студийного альбома, вышедшая 21 апреля 2017 года в качестве первого сингла на лейбле WEA International. Песня была написана Чарли Путом и Jacob Kasher, продюсером выступил сам Пут. Сингл занял позицию № 5 в хит-параде США (Billboard Hot 100) и вошёл в несколько списков лучших (в том числе № 1 в чарте Adult Top 40).

История 
В 2016 году Пут начал записывать фрагменты песни, находясь на гастролях в Японии. Премьера песни состоялась 19 апреля на выставке Immersive music в Лос-Анджелесе . Два дня спустя «Attention» была официально выпущена в качестве ведущего сингла второго студийного альбома Пута.

Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.
«Attention» достиг позиции № 31 в британском хит-параде.
Песня дебютировала на позиции № 68 на Billboard Hot 100 в неделю начинающуюся 13 мая 2017 года. «Attention» также достиг позиции № 32 в чарте Adult Top 40.

Композиция 
«Attention» ― это поп-рок песня в среднем темпе, в которой присутствуют также элементы софт-соула и фанка 80-х. Она исполняется в тональности Ми-бемоль минор с темпом 100 ударов в минуту. Вокальный диапазон от E♭3 до B♭4.

Музыкальное видео 
Официальный видеоклип вышел 24 апреля 2017 года на канале YouTube и был снят в Лос-Анджелесе. В съёмках участвовала австралийская актриса и фотомодель Самара Уивинг. На протяжении всей песни Пут понимает, что девушка хочет быть рядом с ним только ради внимания и других скрытых мотивов, а не любить его таким, какой он есть. Музыкальное видео имеет более 1,2 миллиарда просмотров на YouTube по состоянию на февраль 2021 года.

Критика 
Майк Уосс из Idolator предположил, что «Attention» ― это летняя песня. Он добавил, что Чарли все тот же парень по соседству, просто более измученный и уже готовый высказывать свое мнение. Ларс Брандл из Billboard назвал песню отполированной.

Трек-лист 
 Digital download
 «Attention» — 3:31

 Digital download — Remix
 «Attention» (Remix) featuring KYLE — 3:38

 Digital download — Acoustic
 «Attention» (Acoustic) — 3:26

 Digital download — Bingo Players remix
 «Attention» (Bingo Players remix) — 2:24

 Digital download — Oliver Heldens remix
 «Attention» (Oliver Heldens remix) — 3:22

 Digital download — Lash remix
 «Attention» (Lash remix) — 2:55

 Digital download — HUGEL remix
 «Attention» (HUGEL remix) — 4:36

 Digital download — David Guetta remix
 «Attention» (David Guetta Remix) — 4:41

 Spotify Singles
 «Attention»  — 3:42
 «I Don't Wanna Know»  — 3:35

 Digital download — «The Unreal Remixes»

 «Attention» (Marie Wilhelmine Anders Remix) — 7:27
 «Attention» (Einmeier Remix) — 4:27
 «Attention» (Pyrococcus Remix) — 8:10

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации 

|-
! scope="row"| Portugal (AFP)
|Платиновый
|10,000
|-

|-

Примечания

Ссылки 
 

Синглы, возглавлявшие хит-парад СНГ
Синглы, возглавлявшие хит-парад Украины
Песни Чарли Пута
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40